The Essential Britney Spears — третий сборник лучших хитов американской певицы Бритни Спирс, выпущенный 20 августа 2013 года.

Все песни, за исключением «Hot as Ice» и «Out from Under», прошли ремастеринг.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2013 года
Альбомы Бритни Спирс
Спирс, Бритни
Сборники Legacy Recordings